Гелен Келесі була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Карін Кентрек виграла титул, перемігши у фіналі Каті Каверзасіо з рахунком 6–3, 5–7, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Нейже Діас (півфінал)
  Мерседес Пас (чвертьфінал)
  Сандра Вассерман (1-ше коло)
  Лаура Лапі (1-ше коло)
  Лаура Гарроне (2-ге коло)
  Лаура Голарса (чвертьфінал)
  Сабрина Голеш (півфінал)
  Жюлі Алар (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Mantegazza Cup Draw 

Ilva Trophy
Тур WTA 1989